Лапочкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Лапочкин, Андрей Николаевич (1927—1997) — cлесарь-монтажник Северного машиностроительного предприятия, Герой Социалистического Труда.